«Что же случилось с Губкой Бобом?» () — специальный выпуск, 98-й эпизод пятого сезона мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Эпизод также известен под названием «Какой Боб Какие Штаны?» (), прозвучавшим в заставке. В США премьера состоялась 13 октября 2008 года. В России премьера эпизода состоялась 22 июля 2009 года.

На премьере эпизод посмотрело 7,7 млн человек.

Сюжет 
Просыпаясь утром, Губка Боб обнимает очень сильно Гэри, и его панцирь лопается. Губка Боб идёт к Патрику и случайно опрокидывает на него его торт. Далее он пошёл к Сквидварду, тем самым отвлекая его от важных дел. Потом Губка Боб решает проведать Сэнди. Он падает и случайно обливает водой робота Сэнди, и тот ломается. В заключение Губка Боб идёт на работу. Там он случайно сжигает в кипящем котле деньги мистера Крабса. Все (за исключением Гэри, который просто злится) напоследок называют его «маленьким олухом» (ранее — «маленьким идиотом»). Губка Боб решает покинуть Бикини-Боттом.

В это время Патрик и Сэнди приходят к Губке Бобу и, увидев записку, бегут в «Красти Краб». Мистер Крабс с горестью закрывает ресторан. Все рыдают, и лишь Сквидвард рад произошедшему. Когда Сэнди делает аппарат, засекающий любую губку, Сквидвард из всей своей ненависти к Губке Бобу ломает его. Мистер Крабс обещает Сквидварду драгоценное яйцо, если тот найдёт повара. Яйцо мистера Крабса может закончить коллекцию Сквидварда, и он ни перед чем не остановится, чтобы получить его. Он даже готов вернуть Губку Боба в Бикини-Боттом.

По пути тот сильно ударяется головой и теряет память. Губка Боб спрашивает двух воришек, думавших что губка мертв, кто он, и они отвечают ему, что он — Головосыр Коричнештанник. Губка Боб продолжает блуждать и вскоре натыкается на город Нью-Келп. Он пытается найти работу. На каждых пробах Губка Боб использует мыльные пузыри. Его смущает, что все жители в ужасе разбегаются, когда тот начинает пускать их. Его замечают пятеро бандитов (их главу озвучивает Рэй Лиотта, в русском дубляже — Юрий Маляров). Именно они против того, чтобы все жители пускали мыльные пузыри, так как от них щиплет глаза. Бандиты собираются побить и наказать Губку Боба. Используя своё хобби, он спасается от бандитов и отправляет их вон в пузыре. Местные жители стали вылезать из укрытий и благодарить Губку Боба за помощь. Мэр Нью-Келпа снимает с себя обязанности и назначает мэром Губку Боба.

Патрик, Сквидвард и Сэнди отправляются на поиски. На станции Патрик из-за своего скудоумия случайно отпечатывает у себя на животе газету. Сэнди вычитывает, что Губка Боб — новый мэр Нью-Келпа. Тем временем Губка Боб произносит речь. В ней он позволяет всем жителям пускать пузыри. Сэнди и Патрик уводят его с площадки, но Губка Боб не узнаёт их. У него важные дела. Губка Боб садится в лимузин, однако за рулём оказывается Сквидвард. Он разворачивает лимузин и везёт всех в «Красти Краб».

Когда они приходят в ресторан, Губка Боб никак не может вспомнить его и собирается вернуться в Нью-Келп. А Сквидвард выпрашивает у мистера Крабса яйцо. Поскользнувшись на жире от лопатки, которую дал Губке Бобу мистер Крабс, Сквидвард роняет его на голову Бобу, и оно разбивается. Губка Боб всё вспоминает, однако бросить пост не хочет. Тем временем в Нью-Келпе началась катастрофа после того, как все стали пускать пузыри. Губке Бобу не стоит возвращаться, ведь ему теперь там не рады. Губка Боб остаётся в Бикини-Боттом, из-за чего Сквидвард буквально вытаскивает свой мозг и выбрасывает его в мусорный бак.

Роли 
 Том Кенни — Губка Боб, Гэри
 Билл Фагербакки — Патрик Стар, трое граждан
 Роджер Бампасс — Сквидвард, почтальон, пилот
 Кэролин Лоуренс — Сэнди, женщина
 Клэнси Браун — мистер Крабс, мэр Нью-Келпа, гражданин № 4
 Ди Брэдли Бейкер — Перч Перкинс, мужчина, мальчик, двое граждан
 Рэй Лиотта — лидер банды
 Марк Фит — гражданин № 7, босс
 Пол Тиббит — гражданин № 8

Роли дублировали 
 Сергей Балабанов — Губка Боб
 Юрий Маляров — Патрик Стар, почтальон, пилот, лидер банды
 Иван Агапов — Сквидвард
 Лариса Некипелова — Сэнди
 Александр Хотченков — мистер Крабс, мэр Нью-Келпа, гражданин № 4
 Юрий Меншагин — Перч Перкинс

См. также 
 Atlantis SquarePantis

Примечания

Ссылки 
   на сайте spongepedia
   на сайте spongebob.wikia

Эпизоды мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»